Csehország
 Študlov, település a Svitavyi járásban
 Študlov, település a Zlíni járásban